A vegyes páros mezőny címvédője az amerikai Carly Gullickson és Travis Parrott párosa volt, ők az első körben 6–2, 6–4 arányú vereséget szenvedtek a Gisela Dulko–Pablo Cuevas-kettőstől. A tornagyőzelmet két párosspecialista amerikai, Liezel Huber és Bob Bryan szerezte meg.

Kiemeltek 
  Liezel Huber /  Bob Bryan (győztesek)
  Cara Black /  Lijendar Pedzs (negyeddöntő)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (második kör)
  Bethanie Mattek-Sands /  Daniel Nestor (elődöntő)
  Rennae Stubbs /  Dick Norman (első kör)
  Jelena Vesznyina /  Andi Rám (második kör)
  Lisa Raymond /  Wesley Moodie (negyeddöntő)
  Vania King /  Horia Tecău (első kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

Felső ág

Alsó ág

Források 
 
 

V